Words:

 «Words» — песня Ф. Р. Дэвида
 Words — альбом Ф. Р. Дэвида

См. также 
 Word (значения)